La Coppa del Generalissimo 1964 è stata la 28ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1963-1964

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1964
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Lugo (Spagna)